Балчик () — община в Болгарии. Входит в состав Добричской области. Население составляет 22 657 человек (на 16 июня 2008 года).

Кмет (мэр) общины — Николай Добрев Ангелов (независимый) по результатам выборов.

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Балчик
 Безводица
 Бобовец
 Брястово
 Гурково
 Дропла
 Дыбрава
 Змеево
 Карвуна
 Кранево
 Кремена
 Ляхово
 Оброчиште
 Преспа
 Рогачево
 Сенокос
 Соколово
 Стражица
 Тригорци
 Храброво
 Царичино
 Церква

Примечания 

Общины Добричской области